Gaétan Boucher peut désigner :
 Gaétan Boucher (1958-), un patineur de vitesse sur longue piste canadien ;
 Gaëtan Boucher (1956-), un joueur de hockey sur glace bi-national canadien et suisse.